Zeballos ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Zeballos (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Exequiel Zeballos (* 2002), argentinischer Fußballspieler
 Federico Zeballos (* 1988), bolivianischer Tennisspieler
 Horacio Zeballos (* 1985), argentinischer Tennisspieler
 Horacio Zeballos (Zoologe), peruanischer Säugetierkundler
 Joaquín Zeballos (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Noelia Zeballos (* 1994), bolivianische Tennisspielerin
 Pablo Zeballos (* 1986), paraguayischer Fußballspieler 
 Vicente Zeballos (* 1963), peruanischer Politiker und Jurist

Zeballos heißt der Ort
 Zeballos in Kanada